Бекболат Канайулы Тилеухан (род. 7 августа 1966, с. Атасу, , Карагандинская область, Казахская ССР, СССР) — казахский государственный и общественный деятель. Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2004—2011, 2016—2021). Заслуженный артист Республики Казахстан (1996).

Биография 
Родился 7 августа 1966 года в посёлке Атасу, Жанааркинского района Карагандинской области. Происходит из подрода кушикбай-тока рода куандык племени аргын.

В 1993 году окончил Алматинскую государственную консерваторию им. Курмангазы по специальности «концертный исполнитель».

В 1995 году окончил аспирантуру Алма-Атинской государственной консерватории им. Курмангазы.

В 1998 году окончил Казахский государственный технический университет им. К. Сатпаева по специальности «инженер-металлург».

Имеет несколько научных работ по проблемам народного пения и исполнительского мастерства.

Автор музыки к песням на слова Главы государства Н. А. Назарбаева, к художественным фильмам.

Трудовая деятельность 
С 1992 по 2001 годы — Преподаватель, доцент, заведующий кафедрой Алма-Атинской консерватории.

С 1996 по 1997 годы — Руководитель фольклорного ансамбля Президентского оркестра при Республиканской гвардии.

С 1997 по 2001 годы — Художественный руководитель Президентского оркестра Республики Казахстан.

С 2001 по 2002 годы — Председатель комитета культуры Министерства культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан.

С 2002 по 2003 годы — Вице-министр культуры и общественного согласия Республики Казахстан.

С 2003 по 2004 годы — Вице-министр культуры Республики Казахстан.

С 2012 по 2016 годы — президент Ассоциации национальных видов спорта Республики Казахстан.

Выборные должности, депутатство 
С 2004 по 2007 годы — Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IІІ созыва

С 2007 по 2011 годы — Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан ІV созыва

С 24 марта 2016 года по 29 декабря 2021 года — Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VІ созыва, избран по партийному списку партии «Нур Отан», член Комитета по социально-культурному развитию;

Награды и звания 
 1992 — Лауреат Государственной молодёжной премии «Дарын»
 1996 — Указом Президента Республики Казахстан награждён почетным званием «Заслуженный артист Республики Казахстан»
 1998 — Государственная премия Республики Казахстан в области литературы и искусства за произведение «Тәуелсіздік толғауы» (совместно с Ериком Аскаровым).
 2005 — Орден Парасат за особые заслуги в искусстве казахского народного творчества и активную общественную деятельность.
 Благодарностью Президента Республики Казахстан с вручением нагрудного знака «Алтын Барыс».
 2020 (5 октября) — Медаль «Народная благодарность» («Халық алғысы»)
 2021 (2 декабря) — Орден «Барыс» ІІІ степени;
 Государственные юбилейные медали
 2005 — Медаль «10 лет Конституции Республики Казахстан»;
 2005 — Медаль «10 лет Парламенту Республики Казахстан»;
 2008 — Медаль «10 лет Астане»;
 2011 — Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан»;
 2016 — Медаль «25 лет независимости Республики Казахстан»;
 2018 — Медаль «20 лет Астане»;
 2020 — Медаль «25 лет Конституции Республики Казахстан»;
 2021 — Медаль «30 лет независимости Республики Казахстан»;

Примечания

Ссылки 
 Мажилиса Парламента Республики Казахстан ТЛЕУХАН Бекболат Канайулы Член Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан

Выпускники Казахского национального технического университета имени К. И. Сатпаева
Выпускники Казахской консерватории
Преподаватели Казахской консерватории
Лауреаты Государственной молодёжной премии «Дарын»
Домбристы
Заслуженные артисты Казахстана
Государственные деятели Казахстана
Общественные деятели Казахстана
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана III созыва
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана IV созыва
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана VI созыва
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана VII созыва